Ха́йбах () — воссоздаваемое село в Урус-Мартановском районе Чеченской Республики России. 

Рядом находился ранее покинутый аул (село) Хайбахой в Галанчожском районе (планировавшийся к восстановлению, но так и не сформированный, несмотря на поправки в Конституцию Чеченской Республики), затем относился к Ачхой-Мартановскому району.

Население 

Жители аула принадлежали к тайпу Нашхой.

История 

На дверном проёме боевой башни имеется петроглиф в виде человеческой руки ладонью вниз.

С 1989 или 1990 года в советской прессе появились сообщения о том, что при депортации чеченцев в феврале 1944 года в ауле войсками НКВД было сожжено заживо и расстреляно мирное население — более 700 человек, которых было неудобно вывозить по узкой дороге.

Село Пешхой было ликвидировано в 1944 году во время депортации чеченцев. После восстановления Чечено-Ингушской АССР в 1956 году людям было запрещено селиться в данном районе.

В конце 2022 года в Урус-Мартановском районе Чеченской Республики было принято решение образовать новые (воссоздать) сёла, в том числе Хайбах — рядом с прежним селением Хайбах (Хайбохъ) или Нашхой (Хайбах).

Современное состояние 
Жилая застройка аула Хайбахой — памятник архитектуры, включает боевую башню, жилые башни, мечеть.. Боевая башня высотой 26,5 м частично разрушена ракетным обстрелом около 2007 года. Имеются два кладбища мусульманского периода, руины мечети, разрушенные сакли. В двухстах метрах от Хайбаха был хутор Хижикха; там остались четыре жилых башни относительно хорошей сохранности.

Литература 
 Дешериев, Ю. Д. «Жизнь во мгле и борьбе. О трагедии репрессированных народов» (М.: МП Палея, 1995, 276 с.);

Ссылки 
 Военно-топографическая пятиверстная карта Кавказского края 1877г
 Старая фотография аула Хайбах

Примечания 

Населённые пункты Урус-Мартановского района

Исчезнувшие населённые пункты Галанчожского района